Suctobelba är ett släkte av kvalster som beskrevs av Paoli 1908. Suctobelba ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Suctobelba